Un meurtre est-il facile ? (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1939, qui a connu plusieurs adaptations :
 Un meurtre est-il facile ? (), téléfilm américain de Claude Whatham diffusé en 1982 ;
 Un meurtre est-il facile ? (), pièce de théâtre de Clive Exton de 1993 ;
 Un meurtre est-il facile ? (), téléfilm de la série télévisée britannique Miss Marple d'ITV diffusé en 2009.